Orzeł steht für:
 das polnische Wort für Adler.
 den Namen dreier polnischer U-Boote, siehe ORP Orzeł.
 ORP Orzeł (85A) von 1939
 ORP Orzeł (1962)
 ORP Orzeł (1986)
 den Namen dreier polnischer U-Boot-Schiffsklassen, siehe Orzeł-Klasse
 Orzeł-Klasse (1939)
 Orzeł-Klasse (1962) (sowjetische Whiskey-Klasse)
 Orzeł-Klasse (1986) (sowjetische Kilo-Klasse)
 den Originaltitel eines polnischen Filmes über das U-Boot von 1939, siehe Unterseeboot Orzel
 Orzeł-Zwischenfall, ein diplomatischer Zwischenfall im Zusammenhang mit dem U-Boot zu Beginn des Zweiten Weltkrieges
 die Preistrophäe des Polnischen Filmpreises

Orzel ist der Familienname folgender Personen:
 Conrad Orzel (* 2000), kanadischer Eiskunstläufer

Orzeł Biały (weißer Adler) steht für:
 das Wappen Polens
 eine polnische Widerstandsorganisation im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Der Markenname des polnischen Mineralöl- und Tankstellenunternehmens PKN Orlen leitet sich von Orzeł ab.